Svanträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svanträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725352-168670), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,18 ha)
Svanträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728742-168805), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,4 ha)
Svanträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 734721-168474), sjö i Jokkmokks kommun,  (32,6 ha)
Svanträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 738892-172914), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,7 ha)

Se även
 Svanträsk (naturreservat) – ett naturreservat i Jokkmokks kommun
Svanaträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn